Марица Родригез () је колумбијска глумица и модел.

Филмографија

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1975.
Колумбијски глумци